— японский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр.

Сигэру Касахара родился в 1933 году в Ниигате, окончил Университет Мэйдзи.

В 1954 году Сигэру Касахара завоевал золотую медаль Азиатских игр в Маниле. В 1956 году на олимпийских играх в Мельбурне он стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 67 кг.

Ссылки 
 
 

Борцы Японии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы Азиатских игр по вольной борьбе